Babino (Bułgaria)
 Babino (Czarnogóra)
 Babino (Macedonia Północna)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Babino – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz
 Babino – część wsi Chmielno w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno